Firefox steht für:

 Mozilla Firefox, freier Webbrowser
 Firefox (Roman), Thriller von Craig Thomas
 Firefox (Film), Verfilmung des Buches mit Clint Eastwood
 Firefox AK, Künstlername der schwedischen Musikerin Andrea Kellerman
 Firefox OS, Betriebssystem für Smartphones und Tablet-Computer
 火狐 (Feuerfuchs), im Chinesischen sowohl den Rotfuchs als auch den kleinen Panda bezeichnend